Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013 года прошли на стадионе Лужники 11—13 августа.

Призёры

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание

Результаты

Предварительные забеги 
 Первые 4 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 4 атлета с лучшим временем (q)

Полуфинал 
 Первые 2 места из каждого забега напрямую попадают в полуфинал (Q), также к ним добавляются 2 атлета с лучшим временем (q)

Финал

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013
Бег на 400 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике